Antonio Ulrico de Brunswick-Luneburgo (Hitzacker, 4 de octubre de 1633 - Salzdahlum, 27 de marzo de 1714) fue un príncipe alemán de la Casa de los Welfos y duque de Brunswick-Lüneburg. Gobernó Wolfenbüttel junto a sus hermanos de 1685 a 1702, y solo desde 1704 hasta su muerte en 1714.

Biografía  
Antonio Ulrico era el segundo hijo del duque Augusto de Brunswick-Luneburgo y de Dorotea de Anhalt-Zerbst; 

Recibió sus primeras lecciones de Justus Georg Schottelius y Sigmund von Birken. Incluso como alumno y más tarde como estudiante escribió el príncipe sus primeras canciones propias. Estudió en la Universidad de Helmstedt y recibió su doctorado en teología.

Su Grand Tour, que siguió al estudio, dirigido por el Sur de Alemania, Italia y en el viaje de regreso a través de los Países Bajos. Aprendió, entre otros, de la novelista Madeleine de Scudéry y descubrió su pasión por el teatro. 

El 17 de agosto de 1656 se casó con la princesa Isabel Juliana de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg. En esta ocasión, Antonio Ulrico escribió su primera obra de teatro, el Ballet de la primavera. En la década de 1680 viajó solo o con su familia cuatro veces a Venecia, inspirado por sus primos, que gobernaban en Celle, Hannover e Iburg. 

Después de la muerte de su padre en 1666, Rodolfo Augusto, el hermano mayor de Antonio Ulrico, se convirtió en duque e hizo de Antonio Ulrico su gobernador. En 1685, Rodolfo Augusto hizo a Antonio Ulrico corregente con igualdad de derechos; Rodolfo Augusto tenía poco interés en los asuntos de gobierno y dejó la mayoría de las decisiones a su hermano.

Después de la subdivisión Hanover del ducado había recibido un nuevo príncipe-elector del Emperador en 1692, las tensiones entre los dos estados se levantaron, tanto Antonio Ulrico como Rodolfo Augusto estaban consternados porque que habían recibido el electorado. Mientras tanto Hannover y Luneburgo se alinearon con el emperador Leopoldo I en la Guerra de Sucesión Española, Antonio Ulrico decidió entrar en un acuerdo con Francia. Esto llevó a Hannover y Luneburgo a invadir el Principado de Wolfenbüttel en marzo de 1702; Antonio Ulrico fue casi capturado mientras viajaba de Wolfenbüttel de Brunswick. Por orden del emperador, Antonio Ulrico fue depuesto como duque en contra de las protestas de su hermano, y Rodolfo Augusto se mantuvo como el único gobernante, mientras que Antonio Ulrico huyó a Sajonia-Gotha. En abril de 1702, Rodolfo Augusto firmó un tratado con Hannover y Luneburgo que Antonio Ulrico posteriormente aceptó.

Después de la muerte de Rodolfo Augusto en 1704, Antonio Ulrico se hizo cargo del gobierno de nuevo. Continuó resolviendo varias disputas con Hannover, hasta que se llegó a un acuerdo final entre los dos principados hermanos en 1706. 

En 1709, Antonio Ulrico se convirtió a la Iglesia católica, pero garantizó a sus súbditos que esto no influiría en su gobierno, a pesar de que permitió la apertura de la primera iglesia católica en su estado. Murió en el castillo de Salzdahlum, que él había construido, en 1714, y fue sucedido por su hijo mayor, Augusto Guillermo. 

Antonio Ulrico es conocido como un defensor de la beca y de las artes. Extendió significativamente la Biblioteca Augusta, una biblioteca fundada por su padre. Contrató al filósofo Gottfried Leibniz como bibliotecario, y era un partidario de Anton Wilhelm Amo, el primer negro doctor en Filosofía en Europa. Escribió dos novelas y una serie de poemas, y tenía una gran colección de arte, que más tarde se convirtió en la base del Herzog Anton Ulrich-Museum.

Matrimonio y descendencia  
En 1656 contrajo matrimonio con Isabel Juliana de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg, hija del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg y de su esposa, la princesa Leonor de Anhalt-Zerbst. La pareja tuvo los siguientes hijos: 
 Augusto Federico (1657-1676) 
 Isabel Leonor (1658-1729), casada con Juan Jorge de Mecklenburgo-Mirow y luego con Bernardo I de Sajonia-Meiningen. 
 Ana Sofía (1659-1742), casada con el margrave Carlos Gustavo de Baden-Durlach 
 Augusto Guillermo (1662-1731) 
 Augusta Dorotea (1666-1751), casada con Antonio Günther de Schwarzburg-Sondershausen. 
 Enriqueta Cristina (1669-1753) 
 Luis Rodolfo (1671-1735)

Ancestros

Véase también 
 Casa de los Welfos

Referencias  
 Casa de los Welfos

Casa de Hannover
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Conversos al catolicismo desde el luteranismo

Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XVII
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Elefante